Плей-офф Мировой группы — промежуточные матчи сборных команд за право попадания в Мировую группу Кубка Дэвиса. Проводится между командами, проигравшими в первом круге Мировой группы и победившими в своих региональных зонах.
Победители плей-офф Мировой группы будут выступать в Мировой группе в 2012 году; проигравшие — в региональных зонах.

Игры (16 — 19 сентября)

Чехия — Румыния

Россия — Бразилия

Израиль — Канада

ЮАР — Хорватия

Чили — Италия

Индия — Япония

Австрия — Бельгия

Австралия — Швейцария

Итог 
Место в Мировой группе 2012 года обеспечили себе сборные Австрии, Италии, Канады, России, Хорватии, Чехии Швейцарии и Японии.

Сборные Австралии и Индии выбывают в первую группу зоны Азия/Океания в 2012 году.

Сборные Бразилии и Чили выбывают в первую группу зоны Америки в 2012 году.

Сборные Бельгии, Израиля, Румынии и ЮАР выбывают в первую группу зоны Европа/Африка в 2012 году.

Ссылки 
 Официальный сайт 

2